

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Osetno – część miasta Stargard
 Osetno – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gminie Góra 
 Osetno – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Miastkowo 
 Osetno – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec 
 Osetno – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

Inne 
 Osetno – grodzisko wczesnośredniowieczne położone na terenie dzisiejszego Stargardu
 Osetno – zlikwidowany przystanek kolejowy i ładownia w Osetnie

Zobacz też 
 Osetno Małe
 Rezerwat przyrody Osetno